Genètica:
Haplogrup E del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà E, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.